Wishart Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wishart Island, British Columbia, ö, 
 Qaiqsuarjuk, ö i Nunavut, tidigare namn Wishart Island,

Papua Nya Guinea 

 Tabar Island, öar, New Ireland, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar